Otar Kiteishvili (Georgisch:ოთარ კიტეიშვილი) (Roestavi, 26 maart 1996) is een Georgisch voetballer die bij voorkeur als centrale middenvelder speelt. Hij tekende in juli 2018 bij Sturm Graz. In 2016 debuteerde hij voor Georgië.

Clubcarrière 
Kiteishvili doorliep de jeugd van Dinamo Tbilisi waar hij in het seizoen 2013/14 in de eerste ploeg kwam. Hij werd uitgeleend aan Metaloerg Roestavi. Op 17 mei 2014 maakte Kiteishvili zijn debuut op het terrein van zijn moederclub Dinamo Tbilisi. In de met 2–0 verloren wedstrijd kwam Kiteishvili een klein half uur voor tijd Dachi Tsnobiladze vervangen. In januari 2015 keerde Kiteishvili terug naar Dinamo Tbilisi en speelde nog 14 wedstrijden van het lopende seizoen. Op 3 oktober 2015 scoorde Kiteishvili zijn eerste doelpunt in de Erovnuli Liga. In de thuiswedstrijd tegen Dinamo Batoemi maakte Kiteishvili het enige doelpunt. Op 2 juli 2015 maakte Kiteishvili zijn Europees debuut in de Europa League tegen Qäbälä PFK. Zijn eerste Europees doelpunt scoorde Kiteishvili op 12 juli 2016 in de Champions League tegen Alasjkert. Op 31 juli 2018 tekende Kiteishvili een contract voor vier jaar bij Sturm Graz.

Interlandcarrière 
In november 2016 werd Kiteishvili door bondscoach Vladimír Weiss opgeroepen voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Moldavië. Hij kwam die wedstrijd niet in actie. Op 23 januari 2017 maakte Kiteishvili zijn debuut in de oefeninterland tegen Oezbekistan. Hij werd een minuut voor tijd vervangen door Giorgi Papunasjvili.

Georgisch voetballer